Frank Farrelly – psichiatra statunitense
 Peter e Bobby Farrelly – registi, sceneggiatori e produttori cinematografici statunitensi
 Stephen Farrelly, noto come Sheamus – wrestler irlandese